Naohidea är ett släkte av svampar. Naohidea ingår i ordningen Naohideales, klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Naohidea